Aichwald steht für:

 Aichwald, Gemeinde in Baden-Württemberg
 Aichwald (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Aichwaldsee